Костанян — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Костанян, Айказ Аркадьевич (1898—1938) — первый секретарь ЦК КП (б) Армении.
 Костанян, Армен (род. 1973) — армянский футболист.
 Костанян, Гаяне (род. 1988) — армянская футболистка.
 Костанян, Геворг (род. 1977) — генеральный прокурор Армении.
 Костанян, Радик Беникович — академик АН Армении.
 Костанян, Костан Артаваздович — академик АН Армении.

См. также 
 Кастанаян

Примечания